Kickuth ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Kickuth, Geburtsname von Bettina Ulmer, deutsche Fachbuchautorin 
 Rita Kickuth, Geburtsname von Rita Süssmuth (* 1937) deutsche Politikerin (CDU)
 Reinhold Kickuth (1928–2007), deutscher Agrarwissenschaftler und Hydrobiologe
 Rolf Kickuth (* 1952), deutscher Wissenschaftsjournalist und Verleger

Siehe auch:
 Kikuth